Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 DFS Classic 2009 Draws 
 ITF Tournament Page
 ITF doubles results page

Aegon Classic, парний розряд
Aegon Classic, парний розряд
2009